Oad Reizen, de Overijsselse autobusdiensten, touroperator en busbedrijf
 Omgevingsadressendichtheid, een maat voor stedelijkheid.